Esistono due comuni francesi con questo nome

Blacy – Marna
Blacy – Yonne